Jméno a příjmení Martin Poláček nebo Martin Polaček náleží těmto lidem:

 Martin Poláček (varhanář) (* 1957) – český varhanář
 Martin Polaček (* 1990) – slovenský fotbalový brankář